4 miejscowości w Polsce: 
 Szczyty – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Szczyty – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Szczyty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi 
 Szczyty – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Baborów

Zobacz też: Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, w woj, podlaskim